Мангбету — мова, що належить до ніло-сахарської макросімʼї, центральносуданської сімʼї. Поширена в ДРК (Східна провінція).

Писемність 
Писемність мови заснована на латинському алфавіті. Сучасна абетка має наступний вигляд.

 Для позначення тону використовується акут ( ´ ), що ставиться над буквами для голосних.
 Використовується апостроф ʼ.

Раніше використовувався трохи інший алфавіт.

 Для позначення тону використовується акут ( ´ ), що ставиться над буквами для голосних.
 Використовується апостроф ʼ для позначення елізії голосних.
 Великі букви K і N використовуються для передачі певних приголосних звуків.
 Використовуються поєднання букв для приголосних з буквами y і w.

Примітки

Додаткові джерела і посилання 
 Сайт із текстами мовою мангбету. 
 Євангеліє від Луки мовою мангбету. 

Писемності Африки
Мови Демократичної Республіки Конго
Центральносуданські мови